Аба́лкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Абалкин, Леонид Иванович (1930—2011) — советский и российский экономист, академик РАН.
 Абалкин, Николай Александрович (1906—1986) — советский журналист, завотделом литературы и искусства газеты «Правда».

Вымышленные персонажи 
 Лев Абалкин — герой повести братьев Стругацких.